Batalla del cabo de Palos puede hacer referencia a:
 La ocurrida en 1591, conocida también como Golfo de Almería.
 La ocurrida en 1617, entre berberiscos y españoles.
 La ocurrida en 1815, durante la Segunda Guerra Berberisca, entre estadounidenses y argelinos.
 La ocurrida en 1938, durante la guerra civil española.